Il "Dante Berretti" 1996-1997 è stato la 31ª edizione del campionato nazionale Dante Berretti, la 1ª per le squadre giovanili delle sole società di Serie C. I detentori del trofeo erano  (per le squadre di Serie A e B) e  (per le squadre di Serie C).

La vincitrice del trofeo è il .

Prima fase 
 Passano alla fase finale 32 squadre:
 Le prime 4 classificate di ogni girone (28 squadre)
 Le quinte classificate dei gironi a 12 squadre (3 squadre)
 La migliore quinta classificata dei gironi a 11 squadre (1 squadra)

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Girone E

Girone F

Girone G

Fase finale 
 Le vincitrici degli 8 gironi passano ai quarti di finale.

Girone 1

Girone 2

Girone 3

Girone 4

Girone 5

Girone 6

Girone 7

Girone 8

Fase ad eliminazione diretta 
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| QUARTI DI FINALE || style="background-color:#D0D0D0" align=center|17.05.1997|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|24.05.1997

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| SEMIFINALI || style="background-color:#D0D0D0" align=center|31.05.1997|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|07.06.1997

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| FINALE || style="background-color:#D0D0D0" align=center|14.06.1997|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|21.06.1997

|-

Note

Bibliografia

1996